Bufonia kan syfta på:

 Bufonia (offerceremoni) – en symbolisk offerceremoni vid den atenska Dipoliefesten
 Bufonia (växtsläkte) – ett släkte av nejlikväxter